Als Europameisterschaft 1993 oder EM 1993 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1993 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 1993 in Bergamo (Italien)
 Baseball-Europameisterschaft 1993 in Schweden
 Basketball-Europameisterschaft 1993 in Karlsruhe, Berlin und München (Deutschland)
 Bob-Europameisterschaft 1993 in St. Moritz (Schweiz)
 Boxeuropameisterschaften 1993 in Bursa (Türkei)
 Curling-Europameisterschaft 1993 in Leukerbad (Schweiz)
 Dreiband-Europameisterschaft 1993 in Corbeil-Essonnes (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1993 in Nowy Targ und Oświęcim (Polen)
 Eishockey-Europameisterschaft der Frauen 1993 in Esbjerg (Dänemark)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1993 in Helsinki (Finnland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1993 in Heerenveen (Niederlande)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 1993 in St. Florian (Österreich)
 Freiwassereuropameisterschaften 1993 in Talsperre Slapy (Tschechien)
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1993 in England
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1993 in Bursa, İnegöl, Istanbul und Yalova (Türkei)
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1993 in Santa Sofia, Rimini, Cesenatico und Cesena (Italien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1993 in Sofia (Bulgarien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1993 (Frauen) in Valencia (Spanien)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1993 in Valence d'Agen (Frankreich)
 Judo-Europameisterschaften 1993 in Athen (Griechenland)
 Karate-Europameisterschaft 1993 in Prag (Tschechien)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 1993 in Sofia (Bulgarien) und Győr (Ungarn)
 Motorrad-Europameisterschaft 1993
 Poolbillard-Europameisterschaft 1993 in Siófok (Ungarn) und Oslo (Norwegen)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1993 in Altach (Österreich)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1993 in Stein an der Enns (Österreich)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1993 in Rautavaara (Finnland)
 Ringer-Europameisterschaften 1993 in Istanbul (Türkei) und Iwanowo (Russland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1993 in Bukarest (Rumänien)
 Schwimmeuropameisterschaften 1993 in Sheffield (Großbritannien)
 Sprintschwimmeuropameisterschaften 1993 in Gateshead (Großbritannien)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1993 in Helsinki (Finnland)
 Squash-Europameisterschaft 1993 in Lille (Frankreich)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1993 in Aix-en-Provence (Frankreich)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 1993 in Almería (Spanien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1993 in Brünn (Tschechien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1993 in Oulu und Turku (Finnland)
 Wasserball-Europameisterschaft 1993 in Sheffield (Großbritannien)

!Europameisterschaft
1993